Ямаска — южный приток реки Святого Лаврентия, Канада.
 Ямаска — канадский муниципалитет.